Biosca puede referirse a:

 Biosca, municipio español de la provincia de Lérida;
 Antonio Biosca (1949-), futbolista español, nacido en Almería, que destacó con el Real Betis;
 Gustau Biosca (1928-2014), futbolista y entrenador español, nacido en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que destacó con el F. C. Barcelona;
 A. Biosca, historietista español.